personen
 Mía Maestro, een Argentijns actrice
 Johnny Maestro, een Amerikaans zanger
 DJ Maestro, een diskjockey uit Nederland
 Georgi Atanasov (componist), een Bulgaars componist, tevens bekend onder de naam "Maestro"

overig
 Maestro (kunst), een respectvolle titel uit de kunst
 maestro di capella, Italiaans voor kapelmeester
 Maestro (televisieprogramma), een televisieprogramma van de AVRO/AVROTROS
 Austin Maestro, een auto van het merk Austin
 Maestro (luchtvaartmaatschappij), een Canadese luchtvaartmaatschappij
 Maestro (betaalkaart), een betaalsysteem met debetkaart
 de NAVO-codenaam voor de Jakovlev Jak-25 en de Jakovlev Jak-28
 Maestro (animatiefilm), een animatiefilm
 Maestro, een trimestrieel online magazine over Ennio Morricone